Voici la liste des planètes mineures numérotées de 397001 à 398000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 397001 à 398000

397001-397100

397101-397200

397201-397300

397301-397400

397401-397500

397501-397600

397601-397700

397701-397800

397801-397900

397901-398000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000